Габровница може да се отнася за:

 село Габровница (Област Монтана)
 село Габровница (Софийска област)
 река Габровница, десен приток на Искър
 река Габровница, ляв приток на Тунджа, влива се в язовир "Копринка"
 ФК Габровница, отбор от с. Горно Сахране, област Стара Загора